Graña pode referirse a:

A Graña (Covelo), parroquia del concello de Covelo.
A Graña (Ferrol), lugar y parroquia del concello de Ferrol.
A Graña (Puenteceso), parroquia del concello de Puenteceso.
A Graña (Junquera de Ambía), lugar y parroquia del concello de Junquera de Ambía.
Graña (Boiro), lugar de la parroquia de Cures, concello de Boiro.
A Graña (Bóveda), lugar de la parroquia de Bóveda, concello de Begonte.
A Graña (O Castro), lugar de la parroquia de O Castro, concello de Begonte.
A Graña (Betanzos), lugar de la parroquia de Requián, concello de Betanzos.
A Graña (Brión), lugar de la parroquia de Cornanda, concello de Brión.
A Graña (Bueu), lugar de la parroquia de Bueu, concello de Bueu.
A Graña (La Capela), lugar de la parroquia de Caaveiro, concello de La Capela.
A Graña (Castroverde), lugar de la parroquia de Montecubeiro, concello de Castroverde.
A Graña (Cedeira), lugar de la parroquia de Cervo, concello de Cedeira.
A Graña (Borela), lugar de la parroquia de Borela, concello de Cerdedo-Cotobade.
A Graña (Caroi), lugar de la parroquia de Caroi, concello de Cerdedo-Cotobade.
A Graña (Fisteus), lugar de la parroquia de Fisteus, concello de Curtis.
A Graña (Foxado), lugar de la parroquia de Foxado, concello de Curtis.
A Graña (La Estrada), lugar de la parroquia de Matalobos, concello de La Estrada.
A Graña (Fonsagrada), lugar de la parroquia de Carballido, concello de Fonsagrada.
A Graña (Forcarey), lugar de la parroquia de A Madanela de Montes, concello de Forcarey.
A Graña (El Grove), lugar de la parroquia de O Grove, concello de El Grove.
A Graña (Becín), lugar de la parroquia de Becín, concello de Guitiriz.
A Graña (O Buriz), lugar de la parroquia de O Buriz, concello de Guitiriz.
A Graña (Irijoa), lugar de la parroquia de Ambroa, concello de Irijoa.
A Graña (Melide), lugar de la parroquia de O Meire, concello de Melide.
A Graña (Callobre), lugar de la parroquia de Callobre, concello de Miño.
A Graña (Vilanova), lugar de la parroquia de Vilanova, concello de Miño.
A Graña (Moeche), lugar de la parroquia de Labacengos, concello de Moeche.
A Graña (San Fiz de Monfero), lugar de la parroquia de San Fiz de Monfero, concello de Monfero.
A Graña (O Alto de Xestoso), lugar de la parroquia de O Alto de Xestoso, concello de Monfero.
A Graña (Montederramo), lugar de la parroquia de Montederramo, concello de Montederramo.
A Graña (Monterroso), lugar de la parroquia de Fente, concello de Monterroso.
A Graña (Céltigos), lugar de la parroquia de Céltigos, concello de Ortigueira.
A Graña (Insua), lugar de la parroquia de Insua, concello de Ortigueira.
A Graña (Bandoxa), lugar de la parroquia de Bandoxa, concello de Oza-Cesuras.
A Graña (Rodeiro), lugar de la parroquia de Rodeiro, concello de Oza-Cesuras.
A Graña (Palas de Rey), lugar de la parroquia de San Xiao do Camiño, concello de Palas de Rey.
A Graña (Puentedeume), lugar de la parroquia de Nogueirosa, concello de Puentedeume.
A Graña (Bermui), lugar de la parroquia de Bermui, concello de Puentes de García Rodríguez.
A Graña (Ribadeume), lugar de la parroquia de Ribadeume, concello de Puentes de García Rodríguez.
A Graña (Porriño), lugar de la parroquia de Cans, concello de Porriño.
A Graña (Portas), lugar de la parroquia de Portas, concello de Portas.
A Graña (Ribadeo), lugar de la parroquia de Ove, concello de Ribadeo.
A Graña (Ribeira), lugar de la parroquia de Carreira, concello de Ribeira.
A Graña (Ribeira de Piquín), lugar de la parroquia de Santalla, concello de Ribeira de Piquín.
A Graña (Santiso), lugar de la parroquia de Visantoña, concello de Santiso.
A Graña (Toques), lugar de la parroquia de A Capela, concello de Toques.
A Graña (Vilaboa), lugar de la parroquia de Vilaboa, concello de Vilaboa.
A Graña (Germade), lugar de la parroquia de Roupar, concello de Germade.
A Graña (Junquera de Espadañedo), lugar de la parroquia de Xunqueira de Espadanedo, concello de Junquera de Espadañedo.
A Graña da Acea, lugar de la parroquia de San Fiz de Monfero, concello de Monfero.
A Graña de Cabanelas, lugar de la parroquia de Quintillán, concello de Forcarey.
A Graña de Chao de Fornos, lugar de la parroquia de Santo André de Logares, concello de Fonsagrada.
A Graña de Seoane, lugar de la parroquia de Seoane Vello, concello de Montederramo.
A Graña de Sevil, lugar de la parroquia de Santa Xiá de Monfero, concello de Monfero.
A Graña de Umia, lugar de la parroquia de Quintillán, concello de Forcarey.
A Graña de Vilarente, parroquia del concello  de Abadín.
A Graña do Crego, lugar de la parroquia de O Val de Xestoso, concello de Monfero.
A Graña do Vilar, lugar de la parroquia de Cambás, concello de Aranga.
A Graña dos Carunchos, lugar de la parroquia de As Grañas do Sor, concello de Mañón.
A Graña Vella, lugar de la parroquia de As Grañas do Sor, concello de Mañón.